, сокр. Majikoi!! () — японская компьютерная игра в жанре визуальный роман для взрослых разработчика , выпущенная для PC 28 августа 2009 года (первая версия) на DVD и 30 октября 2009 года (регулярная версия) на двух DVD.

Продолжение под названием Maji de Watashi ni Koishinasai!! S было выпущено в 2012 году. Серию из пяти фандисков Maji de Watashi ni Koishinasai!! планировалось выпустить на протяжении 2013 года.

Манга-адаптация публикуется в журнале Comp Ace с мая 2010 года, аниме-версия транслировалась с октября по декабрь 2011 года. Sentai Filmworks лицензировала аниме-сериал для США под названием Majikoi ~ Oh! Samurai Girls для телевидения и домашнего просмотра в 2012 году. MVM films лицензировала сериал для показа в Великобритании в 2013 году.

Сюжет 
Действие происходит в городе Каваками, который славится сильной преданностью своим самурайским предкам. Здоровый дух борьбы очень ценится и даже является важным фактором успеха в школе. Древние боевые искусства даже введены в школьную программу. Самурайский дух в почёте, проблемы решают силой и боевыми навыками. Однако , в отличие от своих друзей, не выделялся особыми способностями в этой сфере. Ямато, студент второго курса Академии Каваками, не расстается со своими близкими друзьями (тремя парнями и тремя девушками). Несмотря на то, что у них много других друзей, эта группа из семерых человек особенно дружна. У них даже есть секретная база, где они встречаются. С нового семестра к ним в группу вступают две новые девушки, и вскоре после этого начинают происходить изменения.

Ссылки 
 Официальный сайт Maji de Watashi ni Koishinasai! 
 Официальный сайт Maji de Watashi ni Koishinasai! S 
 Официальный сайт Maji de Watashi ni Koishinasai! A 
 Официальный сайт аниме 
 Majikoi ~ Oh! Samurai Girls! на сайте Sentai Filmworks

Компьютерные игры 2009 года
Эроге
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Визуальные романы
Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Lerche